Cabeça de Vaca (sobrenome)
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca — descobridor e conquistador espanhol
 Cabeza de Vaca (filme) — filme de 1991 dirigido por Nicolás Echevarría

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema